Frank Marshall (ur. 1877, zm. 1944) − amerykański szachista
 Frank Marshall (ur. 1883, zm. 1959) – amerykański pianista
 Frank Marshall (ur. 1946) − amerykański producent filmowy